Pierzchno est le nom :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Pierzchno, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Pierzchno, dans le powiat de Środa Wielkopolska.

 dans la voïvodie de Silésie :
 du village de Pierzchno.